GNF 1 (1987/1988) był 32. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Maroku. Tytułu nie obroniła drużyna FAR Rabat. Nowym mistrzem Maroka został zespół Raja Casablanca.

Tabela końcowa

Król strzelców 
17 goli – Mohamed Anaflous (FAR Rabat)

Zobacz też 
 GNF 1

Linki zewnętrzne 
 Site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football
 Championnat Du Maroc De Football Botola

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Maroku
1987 w piłce nożnej
1988 w piłce nożnej
1987 w Afryce
1988 w Afryce